

Fu il quarto livello del campionato italiano di calcio e la 24ª edizione della Prima Divisione. Il campionato fu organizzato e gestito dalle Leghe Regionali che emanavano autonomamente anche le promozioni in Serie C e le retrocessioni.

Campionati 
Prima Divisione Abruzzi e Molise 1946-1947
Prima Divisione Basilicata 1946-1947
Prima Divisione Calabria 1946-1947
Prima Divisione Campania 1946-1947
Prima Divisione Emilia-Romagna 1946-1947
Prima Divisione Lazio 1946-1947
Prima Divisione Liguria 1946-1947
Prima Divisione Lombardia 1946-1947
Prima Divisione Marche 1946-1947
Prima Divisione Piemonte-Valle d'Aosta 1946-1947
Prima Divisione Puglia 1946-1947
Prima Divisione Sardegna 1946-1947
Prima Divisione Sicilia 1946-1947
Prima Divisione Toscana 1946-1947
Prima Divisione Umbria 1946-1947
Prima Divisione Veneto 1946-1947
Prima Divisione Venezia Giulia 1946-1947
Prima Divisione Venezia Tridentina 1946-1947

Piemonte-Valle d'Aosta 
(79 squadre pure + 16 squadre riserve)

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Qualificazione alle finali

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Saviglianese e Carmagnolese hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Classifica incompleta (diverse gare qui mancanti ma disputate).

Qualificazione alle finali

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Successivamente ammesso in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
La Canellese è successivamente ammessa in Serie C 1947-1948 per ottima solidità finanziaria.

Finali regionali

Girone finale ?

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone finale ?

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finalissima 

 Coggiola campione piemontese di Prima Divisione.
 Rivarolese promossa in Serie C 1947-1948.

Liguria

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finali regionali

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Manca il risultato dell'incontro tra Serravallese e Ligorna.

Lombardia 
(138 squadre pure + 38 squadre riserve)

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Note:
L'Ardens ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Note:
L'Aurora Capriate e la Caravaggese hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
La Pro Romanese B e la Trevigliese B hanno scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Note:
C'è un'evidente incongruenza nel computo dei punteggi (totale uguale a 265 invece di 264).

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Note:
Mancano 3 punti dal computo totale.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone L

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone M

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone N

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Note:
Il Seveso San Pietro Martire è escluso dalle finali regionali per illecito sportivo, in seguito a delibera della Lega Regionale Lombarda.

Girone O

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone P

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.
Note:
La Bellagina ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Differenza di 4 gol nel computo totale reti fatte/subite (240/244).

Girone Q

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone R

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone S

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone T

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone U

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone V

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Girone Z

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Non sono previste retrocessioni in Seconda Divisione.

Finali regionali

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Verdetti finali 
 Il Garlasco è promosso in Serie C 1947-1948.
 La Nino Broglia è ammessa alla Serie C 1947-1948, ma rinuncia alla promozione.
 La Sebinia è promossa in Serie C 1947-1948.
 La Grumellese è ammessa alla Serie C 1947-1948, ma rinuncia alla promozione.
 La R.O.L. di Milano è promossa in Serie C 1947-1948.
 LAngerese è promossa in Serie C 1947-1948

Veneto 
(73 squadre pure + 21 squadre riserve)

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Note:
Montello e Montebelluna B hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Note:
I Gondolieri hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Note:
Arzignano B e Cologna Veneta B hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Spareggio per il secondo posto in classifica

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
F.c. = fuori classifica. Le squadre riserve erano elencate in tutte le classifiche ufficiali ma non potevano più partecipare alle finali per i titoli regionali.
Note:
L'Alba Borgo Roma ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Una partita data persa ad entrambe le squadre. Differenza di 13 gol nel computo totale reti fatte/subite (274/287).

Spareggio per il secondo posto in classifica

Finali regionali

Verdetti finali 
 Miranese e Luparense sono promosse in Serie C 1947-1948.

Friuli-Venezia Giulia 
(62 squadre pure + 10 squadre riserve)

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finali regionali

Girone finale A 

Legenda:
      Promossa in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone finale B 

Legenda:
      Promossa in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Venezia Tridentina 
(7 prime squadre + 5 squadre riserve)

Girone unico

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Emilia-Romagna 
 81 squadre partecipanti.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
  Inattiva la stagione successiva.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Il Molinella rinuncia alla Prima Divisione e riparte dalla Seconda Divisione 1947-1948.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione.
  Inattiva la stagione successiva.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Sassuolo e Decima sono state poi riammesse in Prima Divisione 1947-1948. 
Piumazzo e Nonandola rinunciano alla Prima Divisione 1947-1948 (inattive).

Girone F 
Fonte:

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Retrocesso in Seconda Divisione.
  Inattiva la stagione successiva.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
La Sermidese è stata poi ammessa in Prima Divisione 1947-1948.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Spareggio retrocessione

Finali regionali

Semifinale ? 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Semifinale ? 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Semifinale ? 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
LOstiglia vince gli spareggi fra le seconde ed è promosso in Serie C 1947-1948.

Semifinale D 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Il Russi va agli spareggi fra le seconde ma, a seguito della rinuncia della Baricellese, è promosso in Serie C 1947-1948.

Verdetti finali 
 Russi, Ostiglia e Ferrovieri di Bologna sono ammesse in Serie C 1947-1948 dalla FIGC.

Toscana 
(50 squadre partecipanti)

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Il San Donato in Poggio ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
L'Ardenza ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.
L'Argentario ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Spareggi per il primo posto in classifica 
 Il sorteggio tra le 3 squadre determina ai Minatori Ribolla il diritto a disputare l'incontro finale con la vincitrice della prima gara tra le altre due.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica

Finali regionali 

 Pro Follonica e Castelfiorentino sono promosse in Serie C alla fine della stagione.

Marche

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Semifinali

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finalissima per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finalissima per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finalissima 

 Il Biagio Nazzaro di Chiaravalle rinuncia alla promozione in Serie C 1947-1948.

Umbria

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata al girone finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone finale

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Abruzzi e Molise 
(16 squadre pure + 4 squadre riserve)

Verdetti finali 
 Lanciano ammesso d'ufficio in Serie C 1947-1948 dalla FIGC.

Campania

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
La Juventina Scafati ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
 La Casertana viene reinserita in Serie C 1948-1949, sua categoria di merito 1942-1943, dopo aver rinunciato alla precedente stagione sportiva 1945-1946 per causa di forza maggiore.

Finali regionali

Girone unico

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Differenza di 7 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (118/111).

Puglia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Girone finale

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Mancano i risultati dell'ultima giornata.

Basilicata 
Secondo quanto pubblicato dallAlmanacco illustrato del calcio 1948, nella stagione 1946-1947 in Basilicata non è stato organizzato il campionato di Prima Divisione regionale.

Sicilia 
(32 squadre pure + 5 squadre riserve)

Girone A

Girone B

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone G

Girone H

Gironi regionali di semifinale

Girone A

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Finali regionali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1947-1948.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Spareggio promozione 

 Cantieri Navali, Igea Virtus, Notinese, Megara Augusta e Canicattì ammesse d'ufficio in Serie C 1947-1948 dalla FIGC.

Note 
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Bibliografia

Comunicati FIGC
 Comunicato ufficiale della Lega Regionale Veneta FIGC, aprile 1947.

Giornali
 Archivio della Gazzetta dello Sport, anni 1946 e 1947, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Civica di Torino ;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Gazzetta di Mantova, anni 1946 e 1947, consultabile online.
 Il Biellese, anni 1946 e 1947, consultabile online.
 Volterra Libera, anni 1946 e 1947, consultabile online.
 Gazzetta di Parma, anni 1946 e 1947, consultabile online.
 Il Giornale del Popolo, di Bergamo, anni 1946 e 1947, consultabile online.
 La Brianza, di Monza, anni 1946 e 1947, consultabile online.
 L'Ordine Nuovo, di Varese, anni 1946 e 1947, consultabile online.

Libri

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947